Anđelko Marušić, hrvatski nogometaš, igrao za splitski Hajduk
 Anđelko Marušić (nogometaš iz Širokog Brijega), hrvatski nogometaš iz BiH, igrao za Široki Brijeg